Marzano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Marzano, Genova, ort, Ligurien, Provincia di Genova, 
 Marzano Appio, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 
 Marzano, Lombardiet, kommun, Lombardiet, Provincia di Pavia, 
 Marzano, Lodi, ort, Lombardiet, Provincia di Lodi, 

Robotskapade Italienförgreningar